Le mot quête peut servir à désigner plusieurs choses :
 une quête est l'action de recueillir des fonds ou des objets ayant une valeur, souvent régulée ; ainsi, par exemple, les églises organisent de telles collectes durant les offices religieux ou à d'autres occasions pour financer tant leur organisation et leur fonctionnement que d'autres causes qu'elles entendent soutenir ;
 le mot quête désigne également l'action de chercher à trouver, à découvrir, à améliorer. Par extension, une quête peut être une mission suivie par des personnes qui se consacrent à recueillir ou parvenir aux buts qu'ils se sont fixés. Ce thème est l'objet de nombreuses œuvres de fictions ;
 en marine à voile, la quête d’un mât est son inclinaison vers l’arrière. C'est aussi l'angle de l’étambot et de la quille.

Histoire 
 Les quêtes du Jésus historique désignent les tentatives de reconstituer l'histoire du Christ à partir de témoignages et de contextes historiques
Première quête du Jésus historique

Jeux vidéo 
Dans un jeu de rôle, une quête est un type de scénario mettant en scène une mission.
Une quête annexe ou sous-quête désigne une aventure optionnelle, qui se déroule en marge de la quête principale.
Ex. : Dragon Quest (La Quête du Dragon).

 Philosophie 
La philosophie est une quête de sagesse.

 Littérature 
 Romans La Quête d'Ewilan, trilogie fantastique écrite par Pierre BotteroQuête sans fin, roman de science-fiction de A. E. van VogtLa Quête du dragon, roman d'Anne McCaffreyLa Quête d'Erekosë, saga de fantasy écrite par Michael Moorcock;La Quête de Deltora, saga fantastique en huit volumes qui compose la première partie de la série Deltora écrite par Emily RoddaLa Quête du Graal, édition Casterman, modifié par François Johan

 Bande dessinée La Quête de l'oiseau du temps, bande dessinée scénarisée par Serge Le TendreLa Quête du Kalevala, bande dessinée de Keno Don Rosa mettant en scène le personnage de PicsouLa Quête des réponses, bande dessinée scénarisée par Jean-David Morvan

 Livre-jeu Quête du Graal, série de livres de poche de la collection Livre dont vous êtes le héros

 Télévision En quête de preuves, titre d'une série télévisée allemandeLa Quête, un épisode de la saison 5 de l série Buffy contre les vampires''

Voir aussi